Кора̀ може да се отнася за:

 Всяко твърдо образувание по повърхността, което може да се отличи или отдели от вътрешната част
 кора – Външна дървесинна обвивка на дърво. Кора на липа
 кора – външна втвърдена обвивка на плод или зеленчук, кора на диня
 кора - външна обвивка на планетоид, земна кора
 кора - външна втвърдена част на печено изделие, кора на хляб
 кора – лист от тесто, кора за баница
 кора – част от спортна екипировка, футболни кори

 Кора – библейски персонаж

Вижте също 
 Кори